Stropholoma är ett släkte av svampar som först beskrevs av Rolf Singer, och fick sitt nu gällande namn av Balletto. Stropholoma ingår i familjen Strophariaceae, ordningen skivlingar, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Skivlingar
Stropholoma